Открытый чемпионат Цюриха 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах комплекса Hallenstadion.

Турнир-2008 является уже 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Цюрихе с 11 по 19 октября 2008 года. Турнир продолжал осеннюю зальную серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  Н.Петрова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  Ф.Пеннетта
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  К.Среботник
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=  Т.Бачински
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= В.Душевина
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А.Радваньска
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В.Азаренко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= М.Никулеску
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  Ф.Пеннетта
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Среботник
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Секция 2

Финал

Факты 
 Винус Уильямс выигрывает 2й титул в сезоне и 38й за карьеру в туре ассоциации.
 Флавия Пеннетта уступает 2й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает 9й титул в сезоне и 45й за карьеру в туре ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает 9й титул в сезоне и 33й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 

 Открытый чемпионат Цюриха
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 2-й категории WTA
 Swiss Indoors Basel 2008

Ссылки 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2008 года
2008